Personen met de achternaam  Todorov zijn onder meer:

Jordan Todorov, Bulgaars voetballer

Stanko Todorov, Bulgaars politicus

Stanimir Todorov, Bulgaars voetballer

Zdravko Todorov, Bulgaars kunstschaatser

Ivan Todorov-Goroenja, Bulgaars militair en politicus.

Tzvetan Todorov, Bulgaars-Frans schrijver, essayist, wetenschapper en filosoof.